102 in Romeinse getalnotering
 Chartered Insurance Institute, Brits orgaan voor de verzekeringssector
 Compagnie internationale pour l'informatique, Frans ICT-bedrijf